El topónimo Travanca puede hacer referencia a:

 Travanca, una freguesia portuguesa del municipio de Amarante, en el distrito de Oporto.
 Travanca, una freguesia portuguesa del municipio de Mogadouro, en el distrito de Braganza.
 Travanca, una freguesia portuguesa del municipio de Vinhais, en el distrito de Braganza.
 Travanca, una freguesia portuguesa del municipio de Cinfães, en el distrito de Viseu.
 Travanca, una freguesia portuguesa del municipio de Oliveira de Azeméis, en el distrito de Aveiro.
 Travanca, una freguesia portuguesa del municipio de Santa Maria da Feira, en el distrito de Aveiro.
 Travanca, una freguesia portuguesa del municipio de Cinfães, en el distrito de Viseu.
 Travanca do Mondego, una freguesia portuguesa del municipio de Penacova, en el distrito de Coímbra.
 Travanca de Lagos, una freguesia portuguesa del municipio de Oliveira do Hospital, en el distrito de Coímbra.
 Travanca de Tavares, una freguesia portuguesa del municipio de Mangualde, en el distrito de Viseu.
 Trabanca, un municipio español de la provincia de Salamanca, en Castilla y León.